No Apologies (álbum)
 No Apologies (canção)

Desambiguação